John Sykes (ur. 1956) – brytyjski polityk
 John Sykes (ur. 1959) – angielski gitarzysta i wokalista